Салас () — іспанське прізвище та поширене прізвище в іспаномовному світі.

Відомі носії 

 Ада Салас (1965) — іспанська поетеса, перекладачка, есеїстка.
 Альберто Салас Барахона (1952) — перуанський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Перу в Україні.
 Ана Салас Лосано (1972) — колишня іспанська тенісистка.
 Анхель Салас Ларразабаль (1906—1994) — іспанський пілот-ас, генерал-лейтенант авіації.
 Джозеф Салас (1905—1987) — американський боксер.
 Йосип Чма Салас (1937—1977) — католицький прелат, єпископ Пномпеня, перший історія кхмерський католицький єпископ.
 Крістіан Фернандес Салас (1985) — іспанський футболіст.
 Лауро Салас (1928—1987) — мексиканський професійний боксер.
 Маргарита Салас (1938—2019) — іспанська вчена, медична дослідниця і авторка в галузі біохімії і молекулярної генетики.
 Марина Салас (1988) — іспанська актриса кіно.
 Маріо Салас (1967) — чилійський футболіст та тренер.
 Марсело Салас (1974) — колишній чилійський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — спортивний функціонер.
 Оскар Салас (1993) — гондураський футболіст.
 Рейнеріс Салас (1987) — кубинський борець вільного стилю.
 Ромеліо Салас (1958) — колумбійський борець вільного та греко-римського стилів.
 Франклін Салас (1981) — еквадорський футболіст.
 Хосе Маріано Салас (1797—1867) — мексиканський політик та військовик, був президентом Мексики два терміни.
 Юстін Салас (1996) — костариканський футболіст.